Joppe (naam), Nederlandstalige voornaam
 Benjamin Joppe, Nederlands oorlogsmisdadiger
 Jaffa (stad), stad in Israël, wordt Joppe genoemd in Nederlandse bijbelvertalingen
 Joppe (Gelderland), buurtschap in de Nederlandse provincie Gelderland
 Kasteel 't Joppe, landgoed bij de buurtschap Joppe
 't Joppe, gegraven plas bij het Nederlandse Warmond die veelal tot de Kagerplassen wordt gerekend